Thomas Hjalmar Maloney Westgård (ur. 10 października 1995 w Leka) – norweski biegacz narciarski, od sezonu 2016 reprezentujący Irlandię.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 17 marca 2012 roku podczas zawodów Mistrzostw Norwegii Juniorów w norweskiej stolicy Oslo, gdzie zajął 436. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 2 grudnia 2016 roku w Lillehammer, gdzie zajął 75. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 9 marca 2019 podczas PŚ w Oslo na dystansie 50 km stylem klasycznym ze startu wspólnego uplasował się na 22. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Westgård nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Irlandzcy biegacze narciarscy
Irlandzcy olimpijczycy
Norwescy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1995